Munck kan avse:

 Munck af Fulkila – en finländsk och svensk adelsätt nummer 130
 Friherrarna Munck – Johan Henric Munck af Fulkila och Otto Magnus Munck af Fulkila upphöjdes till friherrar år 1778 med namnet Munck och introducerades på nummer 309 och på finska riddarhuset som nummer 21 1818
 Grevliga Munck –  Adolph Fredric Munck af Fulkila upphöjdes år 1788 till greve med namnet Munck och introducerades på nummer 103
 Munck af Rosensköld – en svensk adlig ätt
 Munk (adelsätter) – flera danska adelsätter